Powstanie węgierskie 1848
 Rewolucja węgierska 1918-1920
 Powstanie węgierskie 1956